Achievement steht für:
 Achievement (Pferd), Rennpferd 
 Achievement (Computerspiele), ein Metaziel, das außerhalb der Spielparameter definiert wird
 Achievement Medal, Auszeichnungen, die von den Streitkräften der Vereinigten Staaten vergeben werden